Turniej grupy C w ramach Mistrzostw Europy 2013 odbył się między 7 a 13 października 2013 w duńskim Tårnby, na lodowisku Tårnby Curling Club

W rywalizacji uczestniczyły cztery reprezentacje kobiece i osiem męskich. Z grupy B Mistrzostw Europy 2012 do rozgrywek niższej klasy spadły Białorusinki, Słowaczki, Walijczycy i Irlandczycy. Z rywalizacji wycofały się kobiece reprezentacje Rumunii i Holandii, po rocznej przerwie powrócą natomiast Serbowie.

Kobiety rozegrały podwójną rundę grupową. Po dwie najlepsze drużyny awansowały do grupy B i wystąpią w listopadowych Mistrzostwach Europy w Stavanger.

Najlepsze w rywalizacji kobiet były Białorusinki i Słowenki. W konkurencji męskiej na dwóch pierwszych miejscach uplasowali się Walijczycy i Rumuni.

Kobiety

Reprezentacje

Round-Robin

Sesja 1. 
8 października 2013; 12:00

Sesja 2. 
8 października 2013; 20:00

Sesja 3. 
9 października 2013; 14:00

Sesja 4. 
10 października 2013; 8:00

Sesja 5. 
10 października 2013; 16:00

Sesja 6. 
11 października 2013; 9:00

Tie-breaker 
11 października 2013; 17:00

Play-off

Mecz o 1. miejsce 
12 października 2013; 9:00

Mecz o 2. miejsce 
12 października 2013; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round-Robin

Sesja 1. 
8 października 2013; 8:00

Sesja 2. 
8 października 2013; 16:00

Sesja 3. 
9 października 2013; 9:00

Sesja 4. 
9 października 2013; 19:00

Sesja 5. 
10 października 2013; 12:00

Sesja 6. 
10 października 2013; 20:00

Sesja 7. 
11 października 2013; 13:00

Play-off

Mecz o 1. miejsce 
12 października 2013; 9:00; 1–2

Półfinał 
12 października 2013; 9:00; 3–4

Mecz o 2. miejsce 
12 października 2013; 14:00; Przegrany 1-2 – wygrany 3-4

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne 
 European Curling Championships C-Group 

2013
2013 w curlingu
Curling w Danii
2013 w Danii
Region Stołeczny